Brouckère ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Brouckère (1796–1860), belgischer Staatsmann
 Henri de Brouckère (1801–1891), belgischer Staatsmann
 Louis de Brouckère (1870–1951), belgischer Politiker
 Lucia de Brouckere (1904–1982), belgische Chemikerin und Hochschullehrerin